Jin Renka est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie fictive 

Jin Renka est un dhampire ayant rejoint la communauté de Bridget, il avait autrefois eu une romance avec Yuki Komatsubara, qui était la  du cygne noir. Lorsque celle-ci fut éliminée par Strauss, il éprouva de la haine envers celui-ci en jurant qu'un jour il finira par lui faire payer la mort de Yuki. Avec Bridget, Fûhaku et Ethel, il traqua sans relâche Strauss, pendant 50 ans jusqu'à la prochaine incarnation du cygne noir. Dans une ville, avec les trois autres dhampires, il essaya d'éliminer Strauss lorsque celui-ci était venu briser un des sceaux qui retenait Adelheid, directement il fut blessé par Strauss avant de voir apparaître la  du cygne noir qui se nommait Kayuki Hirasaka. Peu de temps après, quand il vit que Strauss ne faisait pas le poids face au cygne noir, voyant Strauss mortellement blessé, il demanda à celle-ci de le laisser donner le coup de grâce à Strauss en lui donnant la mort. Alors qu'il s'apprêtait à achever Strauss, il fut repoussé par Kayuki qui d'un coup l'avait empêché de tuer Strauss. Lorsque Kayuki se rangea du côté de Strauss, il lui demanda de s'écarter de Strauss sous la menace de l'attaquer elle-même. Essayant alors d'attaquer le cygne noir, celle-ci retira le masque qu'elle portait au visage, en la voyant il fut stupéfait de voir à qu'elle point celle-ci ressemblait comme deux gouttes d'eau à Yuki. Ayant stopper son attaque, celle-ci en profita pour le mettre hors d'état de nuire en repoussant également l'assaut des trois autres dhampires avant de prendre la fuite. Plus tard, pendant que Bridget, Ethel et Fûhaku partirent combattre de nouveau Strauss, Lætitia et également Kayuki, Jin prit le temps de réfléchir concernant Kayuki avant de prendre la décision de rejoindre ses trois camarades dhampires. En venant prêter main-forte aux autres dhampire, un individu portant un masque qui se faisait appeler GM arriva sur les lieux et demanda à Bridget d'ordonner à ses trois camarades dhampires de se retirer. Cependant, n'ayant pas l'intention d'obéir à Bridget, Jin Renka tenta d'attaquer Strauss qui stoppa son attaque, Kayuki s'interposa entre les deux en promettant à Jin de lui laisser un jour l'occasion d'affronter Rose-Red Strauss. Un jour, se rendant à un rendez-vous qui avait lieu dans un endroit isolé avec Bridget pour joindre GM, Kayuki et ainsi que Lætitia, Kayuki en profita pour lui transmettre un message qu'Yuki avait laissé le jour de son décès. Alors que Bridget lui avait interdit de s'attaquer à Strauss sans son accord, il croisa la route du roi vampire accompagné de Kayuki dans le restaurant de Fûhaku, ayant alors vu celui-ci, il sortit rapidement son sabre en le pointant vers lui, Strauss lui rappela qu'il ne pouvait s'attaquer à lui que sur ordre de Bridget avant de lui proposer un duel. Acceptant le défi lancé par Strauss, il affronta celui-ci au sommet d'un immeuble durant lequel il commença à garder son sang-froid. Durant ce combat, Renka fut incapable de blesser le roi des vampires, même une fois, mais Strauss lui porta 25 coups. Le dhampire réalisa qu'il ne pourra jamais gagner contre l'ancien roi armé seulement de la rage pure, avant d'être vaincu et transporté par Fûhaku à l'hôpital. Se remettant par la suite de ses blessures, ayant rejoint Bridget et les autres, il souhaitait connaître le passé que Bridget cachait depuis la tragédie de la lune corrosive. En écoutant le passé de Bridget avec Merill Morishima et Lætitia, il cherchait à savoir quel enfer Strauss disait avoir vécu. Par la suite il assista à la destruction des sceaux que Bridget brisaient, mais également à la résurrection d'Adelheid lors du dernier sceau détruit. Ce n'est que plus tard qu'il apprend la vérité au sujet de Strauss, ce pourquoi il avait quitté son royaume, et également pourquoi il avait en sorte de s'attirer la haine des humains et des dhampires sur lui, en constatant qu'il s'agissait de l'enfer que Strauss disait avoir vécu. Plus tard en apprenant la vérité sur les origines de la création du cygne noir, Jin fut stupéfait de savoir qu'Yuki avait en réalité les pouvoirs que conférait la fille de Strauss. Après la destruction du Big Mora, il assista en compagnie de Bridget et de Lætitia, au combat final entre Kayuki et Strauss.

Liens externes 
 Site officiel de myanimelist

Personnage de Vampire Chronicles